Pulcheria ist der Familienname folgender Personen:

 Pulcheria (Tochter des Theodosius) (385–386), Tochter von Theodosius I. 
 Aelia Pulcheria (399–453), Kaiserin des Oströmischen Reiches